Slaves (amerykański zespół muzyczny)
 Slaves (brytyjski zespół muzyczny)